Birjukowa ist der Familienname folgender Personen:

 Alexandra Dmitrijewna Birjukowa (1895–1967), russisch-kanadische Architektin
 Alexandra Pawlowna Birjukowa (1929–2008), sowjetische Politikerin
 Anna Germanowna Birjukowa (* 1967), russische Dreispringerin
 Julija Sergejewna Birjukowa (* 1985), russische Fechterin 
 Sofja Sergejewna Birjukowa (* 1994), russische Eiskunstläuferin 
 Wera Leonidowna Birjukowa (* 1998), russische Turnerin und Olympiasiegerin

Siehe auch:
 Birjukow, männliche Form des Nachnamens